Tempest eller The Tempest er et engelsk ord, betyder “kraftig storm”. Det kan også henvise til flere artikler:

Skuespil og film
 The Tempest – det engelske navn på William Shakespeares skuespil Stormen
 The Tempest (skuespil af Dryden og D'Avenant) – forarbejning af Shakespeares skuespil. Findes i flere udgaver, herunder som opera
 The Tempest (film fra 1908) – en britisk stumfilm fra 1908 af Percy Stow
 The Tempest (film fra 1911) – en amerikansk stumfilm fra 1911
 The Tempest (film fra 1979) – en film baseret på Shakespeares skuespil og instrueret af Derek Jarman
 The Tempest (film fra 2010) – en amerikansk film af Julie Taymor fra 2010 baseret på Shakespeares skuespil

Tv 
 The Tempest (Lost) – forskningsstation i den amerikanske tv-serie Lost

Militær 
 Hawker Tempest, et britisk kampfly fra 2. verdenskrig
 Tempest MPV, en britisk version af militærkøretøjet Cougar

Musik

Bands
 Tempest (amerikansk folkband), en amerikansk folk-rock gruppe
 Tempest (amerikansk rockband), et amerikansk rockband grundlagt af Gabrielle Wortman
 Tempest (britisk band), en britisk progressiv rockgruppe
 Tempest (Christian rock band), et amerikansk kristent metalband
 The Tempests, et amerikansk klassisk rockband
 The Tempest (band), et britisk popband

Album 
 Tempest (Bob Dylan-album) (2012)

Klassisk musik og opera
 The Tempest (Adès), en opera fra 2004 af Thomas Adès
 The Tempest (Hoiby), en opera fra 1986 af Lee Hoiby, efter Shakespeare
 The Tempest (Smith), en opera fra 1756 af John Christopher Smith
 The Tempest (Sullivan), Arthur Sullivans musik fra 1861 til Shakespeares skuespil

Andre betydninger  
 Tempest (kølbåd), en sejlbåd til kapsejlads 
 Pontiac Tempest, en bil produceret af General Motors fra 1961 til 1991